Сизовский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Волгоградская область 
 Сизовский сельсовет Чернышковского района

Крым

Автономная Республика Крым, Украина 
 Сизовский сельский совет Сакского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Сизовское сельское поселение)